Miejscowości w USA:
 Ramah – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie El Paso
 Ramah – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie McKinley